Озерная — река на полуострове Камчатка в России. Протекает по территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. Вытекает из озера Курильского (81,0 м высоты), протекает в широтном направлении, впадает в Охотское море. Длина реки — 48 км, площадь водосборного бассейна — 1030 км².

В бассейне реки находятся посёлки Озерновский и Запорожье — крупные центры рыбодобывающей промышленности. На реке также расположена станция ТИНРО, наблюдающая за нерестом лосося и следящая за развитием его молоди. На притоке — реке Паужетке — расположена старейшая в России Паужетская ГеоЭС. Отличительной особенностью Озерной является отсутствие ледостава зимой, река замерзает только в устьевой части.

Исторические сведения 
Впервые русские путешественники достигли бассейна реки в 1697 году, тогда В. В. Атласов вероятно именно её назвал Каланской. В первом десятилетии XVIII века река начинает наноситься на карты под современным названием. В 1738 году детальное описание Озерной оставил С. П. Крашенинников.

В своей книге «Описание земли Камчатки» (1755 г.) Крашенинников сообщает следующие предания курильцев, связанные с рекой, её истоковым озером и близлежащим Курильским островом:
В Стеллеровом описании находится о Алаиде следующая басня, которую ему рассказывали курильцы, живущие около великого Курильского озера: будто помянутая гора стояла прежде сего посреди объявленного озера; и понеже она вышиною своею у всех прочих гор свет отнимала, то оные непрестанно на Алаид негодовали и с ней ссорились, так что Алаид принуждена была от неспокойства удалиться и стать в уединении на море; однако в память своего на озере пребывания оставила она своё сердце, которое по курильски Учичи также и Нухгунк, то есть пупковой, а по русски Сердце камень называется, которой стоит посреди Курильского озера, и имеет коническую фигуру. Путь её был тем местом, где течёт река Озёрная, которая учинилась при случае оного путешествия: ибо как гора поднялась с места, то вода из озера устремилась за нею, и проложила себе к морю дорогу. И хотя, пишет автор, молодые люди тому смеются, однако старики и женщины почитают всё вышеписанное за истинну, почему о удивительных их воображениях рассуждать можно.

Весной 1721 года была произведена первая гидрографическая съёмка прибрежного района реки, а в 1740 году была составлена её детальная карта.

30 мая 1904 года близ устья Озерной высадился японский десант численностью до 150 человек с двумя орудиями. Основав здесь два укреплённых лагеря, японцы захватили и разграбили близлежащее село Явино. Регулярных русских воинских частей тогда на полуострове не было, противостоять оккупантам смогло вновь созданное камчатское ополчение. 22 июля русский отряд численностью в 88 бойцов атаковал и разгромил японский десант, командир которого был захвачен в плен, а остатки спаслись бегством на шхунах на Курилы.

В 1907 году на южной приустьевой косе С. Грушецким был построен рыбоконсервный завод и вместе с ним посёлок Озерновский. В то же время в нескольких километрах выше по течению было основано село Запорожье, которое впоследствии было перенесено ближе к устью Озерной, напротив Озерновского, с которым ныне связано мостом.

В ходе демографических процессов конца XX столетия в устье Озёрной образовалось самое большое в России место компактного проживания айнов (село Запорожье), исторически происходящих с Курильских островов.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код водного объекта — 19080000212120000024514.

Примечания

Литература 
 Апрелков С. Е., Апрелкова А. С., Громов В. В.

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Усть-Большерецкого района